Ugarte es un apellido vasco (a veces se encuentra como Huarte o Hugarte) y hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Luis Felipe Ugarte Villarreal (1970) Fotógrafo Mexicano 
 Adriana Ugarte (1985-), actriz española.
 Alfonso Ugarte y Vernal (1847-1880), empresario y militar peruano héroe de la Guerra del Pacífico.
Alirio Ugarte Pelayo (1923–1966), político, periodista, diplomático y abogado venezolano.
 Antonio Ugarte, político español.
 Augusto Pinochet Ugarte, militar, político y dictador chileno. 
Fabio Vio Ugarte, diplomático y abogado chileno. 
 Floro Ugarte (1884-1975), compositor argentino.
 Francisco Javier Ugarte Pagés (1852-1919), abogado y político español.
 José Antonio de Ugarte (1758-¿?), hidalgo peruano, firmante del Acta de la Independencia del Perú
 Jose Luis Ugarte(1928-2008), navegante y regatista español, completó la Vendée Globe
 Juan de Ugarte (1662-1730), misionero jesuita nacido en Honduras.
 Juan Vicente Ugarte del Pino (1923-2015), abogado, jurista, magistrado, catedrático, historiador peruano.
 Juan Vicente Ugarte Lobón (1858-1906), militar peruano, combatiente en la Guerra del Pacífico.
 Lizardo Segundo Ugarte Bejarano, abogado, jurista, político peruano.
 Manuel Baldomero Ugarte (1875-1951), escritor, investigador, historiador, y político argentino.
 Manuel de Ugarte y Riu (1935-), piloto español de aviones.
 Manuel Sebastián Ugarte y Moscoso (1851-1880), militar peruano héroe de la Guerra del Pacífico.
 Manuel Ugarte Soto (años cincuenta-), policía chileno, director general de Carabineros entre 1997 y 2001.
 Marcelino Ugarte (1855-1929), político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1902.
 Óscar Ugarte (1944-), médico y político peruano
 Renzo Pi Hugarte (1934-2012), antropólogo uruguayo.
 Ricardo Ugarte (1942), escultor, pintor y poeta español.

Deporte 
 Alfonso Ugarte de Chiclín, club de fútbol de la ciudad de Trujillo, Perú.
 Club Deportivo Alfonso Ugarte, club de fútbol de la ciudad de Puno, Perú.
 Club Deportivo Alfonso Ugarte, club de fútbol de la ciudad de Tacna, Perú.

Lugares 
 Marcelino Ugarte (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Ugarte de Múgica, municipio español de la provincia de Vizcaya, en el País Vasco.